Raymond Anderson est un nom pouvant désigner:

Raymond Elmer Anderson (1891-1970), homme politique canadien en Ontario
 (1929-2003), consultant et diplomate canadien

Voir aussi

Anderson, Raymond